Cattedrale di San Dionigi, ad Atene
 Cattedrale di San Dionigi, a Saint-Denis